Крючкова, Светлана:
 Крючкова, Светлана Валентиновна (род. 1985) — российская волейболистка.
 Крючкова, Светлана Николаевна (род. 1950) — советская и российская актриса, телеведущая.